Huhtisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Huhtisaari (ö i Jämsä, Päijänne, Saviselkä), 
 Huhtisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,38, long 24,34), 
 Huhtisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,37, long 24,72), 
 Huhtisaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Huhtisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,40, long 25,55), 
 Huhtisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,41, long 25,72), 
 Huhtisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,95, long 24,33), 
 Huhtisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Huhtisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,90, long 26,56), 
 Huhtisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,25, long 26,03), 
 Huhtisaari (ö i Jämsä, Koskenpää, Salosvesi), 
 Huhtisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,33, long 27,17), 
 Huhtisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,58, long 25,63), 
 Huhtisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,71, long 26,08), 
 Huhtisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,95, long 29,35), 
 Huhtisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,21, long 29,38), 
 Huhtisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,81, long 23,69), 
 Huhtisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,63, long 23,99), 
 Huhtisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,71, long 24,19), 
 Huhtisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,22, long 24,03), 
 Huhtisaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu), 

Robotskapade Finlandförgreningar